Грегсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Грегсон, Уильям — английский работорговец.

Составные фамилии 
 Грегсон Вагнер, Наташа (род. 1970) — американская актриса.
 Грегсон-Уильямс, Гарри (род. 1961) — британский кинокомпозитор.

Вымышленные персонажи 
 Тобиас Грегсон — инспектор Скотланд-Ярда, герой цикла рассказов Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.